La competizione della categoria pesi mediomassimi (fino a 79,4 kg) di pugilato ai Giochi della VII Olimpiade si tenne dal 21 al 24 agosto 1920 alla Celebration Hall del Royal Zoological Society in Anversa.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Boxing at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Light-Heavyweight  su Sports-reference.com

 07